est un mot anglais signifiant « nu ». Il peut faire référence à :

Littérature 

 , collection d'essais de  publiée en .

Cinéma 

 , comédie noire de  sorti le  ;
 , film musical de  sorti le  ;
 Naked, comédie avec Marlon Wayans sortie le .

Musique

Chanson 

 , chanson de Dev et Enrique Iglesias présente sur l'album The Night the Sun Came Up sorti le  ;
 , chanson des Goo Goo Dolls présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Kevin McCall sorti le  ;
 , chanson de Louise présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Marques Houston présente sur l'album  sorti le  ;
 Naked, chanson des Spice Girls ;
 Naked, chanson d'Ava Max présente sur l'album Heaven & Hell sorti le 18 septembre 2020.

Album 

 , album d'Amber sorti le  ;
 , album d'Art Ensemble of Chicago sorti en 1986 ;
 , album de Joan Jett sorti le  ;
 , album de Louise sorti le  ;
 , album de Marques Houston sorti le  ;
 , album de Talking Heads sorti le  ;
 , album de  sorti en 1994.

Voir aussi